Florestópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Florestópolis (ort), Paraná, 
 Florestópolis (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar